SDU est un sigle renvoyant à :
 Service Data Unit
SDU est le code IATA pour :
 l'aéroport Santos Dumont, à Rio de Janeiro, au Brésil ;
 Surveillance Detection Unit, une agence de renseignements des États-Unis.